Al Fārisīyah kan syfta på följande platser:

Iran 

 Jazīreh-ye Fārsī, ö, Bushehr,

Palestina (stat) 

 Al Fārisīyah (ort i Palestina (stat)), 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar